Michel Denis peut désigner :
 Michel Denis (1931-2007), un historien français ;
 Michel Denis (1943-), un psychologue français.